Zum ersten Mal wurden 1951 bei panamerikanischen Spielen ein Fußballturnier durchgeführt. Es fand in Buenos Aires zwischen dem  25. Februar und dem 8. März 1951 statt.
Fünf Nationen nahmen daran teil. Jeder spielte einmal gegen jeden und der Sieger bekam  2 Punkte. Argentinien konnte den Titel gewinnen.

Spiele 

|}

|}

Weblinks 
 Ergebnisse auf rsssf.com

Fussball
1951